Martin Schweiger ist der Name folgender Personen:

* Martin Schweiger (Politiker) (1911–1990), deutscher Politiker (BP, CSU), MdL Bayern
 Martin Schweiger (Eishockeyspieler) (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Martin Schweiger (Physiker), deutscher Physiker, Entwickler von Orbiter (Simulator)